

Patronyme 

 Marius Vivier-Merle (1890 - 1944), syndicaliste et résistant français.

Lieux 
 Le boulevard Vivier-Merle à Lyon qui porte le nom du précédent.
 La station Gare Part-Dieu - Vivier Merle.